Николай Кокшаров: Кокшаров, Николай Иванович (1818—1893) — русский минералог.
 Кокшаров, Николай Николаевич (1857—1941) — русский минералог, банкир. Сын Н. И. Кокшарова.